La Opinión o Las Provincias, diari en castellà d'informació general publicat al País Valencià de línia editorial conservadora
 La Opinión de A Coruña, diari gallec d'informació general que es publica a la ciutat de la Corunya, editat en castellà 
 La Opinión de Badalona, setmanari català d'informació local de Badalona escrit principalment en castellà i en català publicat entre 1894 i 1899
 La Opinión de Murcia, diari d'àmbit regional que es distribueix en castellà a la regió de Múrcia (Espanya) des de l'any 1988
 La Opinión de Zamora, diari espanyol amb àmbit de difusió a la província de Zamora